Příjmení Cerman nosí více významných osobností:

 František Cerman (1944–2019) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Karel Cerman (1926–2013) – český horolezec
 Karel Cerman (odbojář) (1892–???) – český bojovník proti fašismu
 Vladimír Cerman (1925–1952) – český zemědělec, který se stal obětí justiční vraždy spáchané komunistickým režimem